Olszewice peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Olszewice, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Olszewice, village de la voïvodie de Łódź
 Olszewice, village de la voïvodie de Mazovie